El Condado de Louisa es el nombre asignado a dos condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Louisa (Iowa)
 Condado de Louisa (Virginia)